Bazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bazzi (* 1997), US-amerikanischer Singer-Songwriter, siehe Bazzi
 Carlo Bazzi (1875–1947), italienischer Maler
 Domenico Bazzi (1806–1871), Schweizer Journalist und Politiker (FDP)
 Elías Bazzi (* 1981), libanesisch-argentinischer Fußballspieler
 Facundo Bazzi (* 1982), argentinischer Radrennfahrer
 Gian Bazzi (1931–2016), Schweizer Eishockeyspieler
 Giovanni Antonio Bazzi (1477–1549), italienischer Maler, siehe Sodoma
 Patrizia Bazzi (* 1957), Schweizer Turnerin
 Yussef Bazzi (* 1966), libanesischer Schriftsteller